Le mot flop peut désigner :
 une blague ratée ou incomprise par l'audience
 un échec cinématographique ;
 dans les variantes Hold'em du poker, le retournement des trois premières cartes communes après le premier tour d'enchère ;
 un graffiti aux formes arrondies ;
 une simulation au basket-ball : flop (basket-ball);

Voir également 

 FLOPS, une unité de mesure de la vitesse d'un système informatique

sv:Lista över golftermer#Flop